The Way of the Transgressor – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Selig Polyscope
 The Way of the Transgressor – cortometraggio del 1912 diretto da Theo Frenkel
 The Way of the Transgressor – cortometraggio del 1912 prodotto da Flying "A" Studios
 The Way of the Transgressor – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Solax Film Company
 The Way of the Transgressor – cortometraggio del 1915 diretto da William Humphrey
 The Way of the Transgressor – film del 1923 diretto da William James Craft